Brita Andersson kan syfta på någon av följande personer:

 Brita Andersson (konstnär, 1913–2002)
 Brita Andersson (konstnär, 1918–1979)
 Brita Andersson (konstnär, 1925–2010)